Big Sandy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Big Sandy (Montana)
Big Sandy (Tennessee)
Big Sandy (Texas)